Cabana del Pletiu d'Arnaldo és una masia situada al municipi d'Alt Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà.

Masies de Catalunya
Edificis d'Alt Àneu